

Sigle 
CSC, sigle composé des deux lettres C et S, peut désigner :

Organisations 

Organisations mondiales
 Club social cannabique, un modèle de régulation du cannabis, proche du concept d'association pour le maintien d'une agriculture paysanne ;
 Computer Sciences Corporation, une société de services informatiques mondiale ;
 Corporation Service Company, une société spécialisée dans la gestion des noms de domaines et des marques ;
 Congrégation de Sainte-Croix,  une congrégation religieuse catholique internationale ;

Dans plusieurs pays :
 Conseil supérieur de la communication, au Burkina Faso, au Congo-Kinshasa et au Mali ;

 Club sportif constantinois, un club algérien de football basé à Constantine ;

 Confédération des syndicats chrétiens, un syndicat belge ;

Cour suprême du Cameroun, le plus haut tribunal au Cameroun ; 

 Confédération syndicale du Congo, un syndicat interprofessionnel congolais (RDC) ;

 Cour suprême du Canada, le plus haut tribunal au Canada ;
 Canadian Society of Cinematographers, le syndicat des directeurs de la photographie canadiens ;

 Équipe cycliste Team CSC, une équipe cycliste danoise ;

 centre socio-culturel ;
 Club sportif clodoaldien, club omnisport français ;
 Commission de la sécurité des consommateurs ;
 Conseil supérieur de la coopération ;

Autres 
 Canal Sports Club, une émission de télévision française sur le sport et diffusée sur Canal+ ;
 canaux semi-circulaires, dans l'anatomie humaine ;
 contre son camp (marquer contre son camp, au football) ;
 captage et stockage de carbone ;
 cahier spécial des charges ;
 Club sportif clodoaldien ;
 corrosion sous contrainte, en sciences des matériaux.

Code 
CSC est un code qui peut désigner :
 , au Costa Rica, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Symbole 
csc est un symbole qui peut désigner :
 cosécante'', en mathématiques, une fonction trigonométrique.